Serie A 2009-10 var den 78. sæson siden oprettelsen af ligaen. Kampene fandt sted fra 22. august 2009 til 16. maj 2010. Der deltog 20 hold i ligaen og FC Internazionale var forsvarende mester. Bari, Livorno og Parma var nyoprykkere.

Ligaens top 3 kvalificerde sig direkte til UEFA Champions League 2010-11, mens nr. 4 skulle i kvalifikation. Femte- og sjettepladsen
fik adgang til UEFA Europa League. De tre lavest placerede hold rykkede ned i Serie B.

Tabel

Top goalscorers

Eksterne henvisninger 
 Ligaens hjemmeside

Sæsoner i Serie A
Fodboldsæson 2009-10